Meunasah Lhok (Lhoong), een plaats in Indonesië
Meunasah Lhok (Muara Batu), een plaats in Indonesië
Meunasah Lhok (Meureudu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing